Levy med stavningsvarianterna Lévy och Lewy är ett efternamn, har sitt ursprung i det gammaltestamentliga namnet Levi. Dess bärare är ofta av judisk börd.

Personer med efternamnet Levy eller med varianter av detta namn
 Alexandre Levy (1864–1892), brasiliansk kompositör, pianist och dirigent
 Amy Levy (1861–1889), brittisk poet, författare och essäist

 Barrington Levy (född 1964), jamaicansk reggaeartist
 Bernard-Henri Lévy (född 1948), fransk företagare, politiker, författare och filosof

 Carl Levy (1808–1865), fransk läkare

 Daniel Levy (född 1962), engelsk affärsman
 David H. Levy (född 1948), kanadensisk astronom

 Émile Lévy (1826–1890), fransk målare
 Eugene Levy (född 1946). kanadensisk skådespelare, filmproducent och manusförfattare

 Fritz Levy (1847–1921), fransk läkare

 General Levy, egentligen Paul Levy (född 1971), ]engelsk sångtextförfattare, sångare och diskjockey
 Gideon Levy (född 1953), israelisk författare och journalist

 Henri-Léopold Lévy (1840–1904), fransk målare

 Jacob Levy (1819–1892), tysk filolog
 Jane Levy (född 1989), amerikansk film- och TV-skådespelare
 Josef Rudolf Lewy (1802–1881), tysk valthornist
 Justine Lévy (född 1974), fransk författare och redaktör

 Louis Levy (1875–1940), dansk författare, journalist och kompositör
 Louis Levy (filmkompositör) (1894–1957), engelsk filmkompositör och chefsdirigent
 Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939), fransk antropolog och filosof

 Madelaine Levy (född 1976), svensk journalist
 Marc Levy (född 1961), fransk romanförfattare
 Maximilian Levy (född 1987), tysk tävlingscyklist
 Michel Lévy, flera personer
 Michel Lévy (förläggare) (1821–1875), fransk förläggare
 Michel Lévy (läkare) (1809–1872), fransk läkare 
 Moritz Levy (1824–1892), dansk bankman

 Niklas Levy (född 1950), svensk radioprogramledare

 Paul Lévy, flera personer
 Paul Lévy (matematiker) (1886–1971), fransk matematiker

 Raoul Lévy (1922–1966), fransk filmproducent, regissör och skådespelare
 Raymond H. Lévy (1927–2018), fransk företagsledare

 Scott Levy (född 1964), amerikansk wrestlare
 Shawn Levy (född 1968), kanadensisk-amerikansk regssör, filmproducent och skådespelare
 Sprinze Helfft Levy (1735–1804), tysk bankir

 William Levy (född 1980), kubansk skådespelare och fotomodell

Se även 
 Levi (efternamn)

Judiska efternamn